RSV peut signifier :

 Religieux de Saint-Vincent-de-Paul, une congrégation religieuse catholique
 Règles de savoir-vivre
 Réparations supérieures à la valeur du véhicule, dans le domaine des assurances.
 Réseau Santé Valais, organisme de santé suisse (voir : Hôpital du Valais)
 Réseau SESAM-Vitale, le réseau des Cartes Vitale de l'assurance maladie en France

 Respiratory syncytial virus, en anglais, soit littéralement : « virus respiratoire syncytial », appelé aussi HRSV (Human Respiratory Syncytial Virus)
 Rous sarcoma virus - pour virus du Sarcome de Rous, un oncovirus touchant les poulets, découvert par Francis Peyton Rous
 Revised Standard Version, une traduction anglaise de la Bible
 Royal Society of Victoria, une société savante d'Australie